Aitor Fernández López – calciatore spagnolo
 Javier Fernández López – pattinatore artistico su ghiaccio spagnolo
 Leonardo Cecilio Fernández López – calciatore uruguaiano